

Маунтен-Сіті — місто, штат Джорджія
 Маунтен-Сіті — місто, штат Теннессі
 Маунтен-Сіті — місто, штат Техас